Le Championnat de France de baseball Nationale 1 2012 rassemble 17 équipes qui s'affrontent pour accéder à la Division 1 du baseball français.

L'édition est remportée par les French Cubs de Chartres, qui s'imposent 2-0 sur Dunkerque en finale.

Déroulement 
Les équipes sont réparties en 3 poules géographiques (A, B et C). Chaque équipe affronte les autres de sa poule en matchs aller-retour (programme double, c'est-à-dire 2 confrontations par journée). 

Les 2 premiers de chaque poule sont répartis en une poule unique de Play-Off pour l'accession à l'Élite (future Division 1). Chaque équipe rencontre les autres en programme double, à l'issue duquel seuls les deux premiers sont qualifiés pour la finale. Le vainqueur accède à la première division et le perdant à un barrage de montée contre l'avant-dernier de l'Élite. 

Il n'y a pas de descente programmée en 2012.

Les clubs de l'édition 2012 
Beaucaire, promu en Division 1, laisse sa place à la réserve du PUC, championne de Nationale 2 2011. Les autres promus sont les Squales de Vauréal et la réserve des Barracudas de Montpellier.

Voici les clubs participants à l'édition 2012:

 Poule C

Saison régulière 
(les équipes qui jouent à domicile sont nommées en premier).

Matchs de poule

Poule A

Poule B

Poule C

Classements

Play-off

Équipes 
Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour une poule unique. Les deux premiers de cette poule sont qualifiés pour la finale du championnat.

Matchs

Classements

Finale 
La finale s'est jouée au meilleur des 3 rencontres les 6 et  sur le terrain de Chartres. Chartres s'est imposé et a été couronné champion 2012.

Voici le joueur récompensé à l'issue de la finale:
 MVP : Hasely Medina

Conséquences 

Chartres gagne le droit sportif d'accéder à la Division 1 2013 mais renonce à ce droit et est intégré à la nouvelle Division 2. Dunkerque renonce à jouer les matchs de barrage d'accession à la Division 1 et intègre aussi la Division 2. Aucune relégation en Nationale 2 n'était prévue.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFBS

Championnat de France de baseball Nationale 1
France
Baseball M2